Gadingan (Jangkar)
 Gadingan (Mojolaban)
 Gadingan (Sliyeg)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing